Gasthuisbossen (Ieper), bos nabij Ieper
Gasthuisbossen (Sint-Katelijne-Waver), bos nabij Sint-Katelijne-Waver